Andreas Mitter (ur. 28 listopada 1981) – austriacki skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu.

Przebieg kariery 
Początkowo uprawiał skoki narciarskie jako zawodnik. W latach 1997–1999 wystąpił w ponad 20 konkursach Alpen Cupu, kilkukrotnie punktując (jego najlepszym wynikiem było 17. miejsce, jakie zajął 23 stycznia 1999 w miejscowości Schönwald im Schwarzwald). Ponadto w latach 1999–2001 siedem razy przystępował do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej tego cyklu (najwyższe, 31., miejsce zajął 2 września 2001 w Park City w swoim ostatnim w karierze starcie w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS).

Jest absolwentem Uniwersytetu w Innsbrucku. W latach 2009–2011 był asystentem trenera kadry B reprezentacji Austrii w skokach narciarskich, jednocześnie odpowiadając za szkolenie zawodników w rejonie Innsbrucku. W sezonie 2011/2012 samodzielnie prowadził austriacką kadrę C oraz reprezentację Austrii na mistrzostwach świata juniorów, pracując także w szkole sportowej w Stams. W latach 2012–2016 był pierwszym trenerem austriackiej kadry B. W marcu 2016 został pierwszym trenerem reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich, podpisując z Suomen Hiihtoliitto dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. Funkcję szkoleniowca fińskiej reprezentacji pełnił do końca sezonu 2017/2018.

Andreas Mitter jest żonaty. Jego brat Christian jest trenerem narciarstwa alpejskiego (prowadził między innymi reprezentację Norwegii w tej dyscyplinie sportu), a ich ojciec Wolfgang był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Andreas Mitter w bazie Skoki.hostigasp.pl

Urodzeni w 1981
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Absolwenci i studenci Uniwersytetu w Innsbrucku